Bruno De Lille, Belgisch politicus
 Jozef De Lille, Belgisch politicus
 Léon De Lille, Belgisch politicus
 Patricia de Lille, Zuid-Afrikaans politica
 Victor De Lille, Belgisch journalist, schrijver, politicus, drukker en uitgever

Nederlandse of Vlaamse achternaam